Böhm József
 Böhm József (1795–1876) hegedűművész
Bőhm József
 Bőhm József (1947) bányamérnök, egyetemi docens, dékán
hasonló nevűek
 Böhm József Nep. János (18. század) katolikus pap
 Bőhm József Dániel (1794–1865) éremszobrász, műgyűjtő
kitalált személyek
 Böhm József a Szomszédok című sorozat egyik szereplője